El nombre Reuss se puede referir a:

Geografía  

 el río Reuss en Suiza.

Historia  

Antiguo conjunto de Estados alemanes gobernados por la Casa de Reuss. En el siglo XIX se agruparon en:
 el antiguo principado alemán de Reuss (línea mayor);
 el antiguo principado alemán de Reuss (línea menor);
 la República de Reuss, un Estado alemán extinto.

Personas  

 Augusta de Reuss-Ebersdorf, princesa alemana, madre del rey Leopoldo I de Bélgica.
 Leonor Reuss-Köstritz, princesa alemana, reina consorte de Bulgaria.
 Gustáv Reuss, escritor y biólogo eslovaco.
 Theodor Reuss, ocultista alemán.